Il termine Battaglia dei Dardanelli si può riferire ad uno dei seguenti scontri combattuti nei pressi dello Stretto dei Dardanelli:

Nel corso della Guerra di Candia:
 Battaglia dei Dardanelli (1654)
 Battaglia dei Dardanelli (1655)
 Battaglia dei Dardanelli (1656)
 Battaglia dei Dardanelli (1657)

Nel corso di altri conflitti:
 Battaglia dei Dardanelli (1807), nelle Guerre Napoleoniche
 Battaglia di Elli (1912), nel corso della Prima guerra balcanica
 Operazioni navali nei Dardanelli (1914-1915) (1915-16), durante la Prima guerra mondiale